Badgered – cortometraggio del 1916 diretto da T.N. Heffron
Badgered – cortometraggio di animazione del 2005 diretto da Sharon Colman